Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1993 – turniej żużlowy, rozegrany po raz 41. w Ostrowie Wielkopolskim, w którym zwyciężył Polak Dariusz Śledź.

Wyniki 
 Ostrów Wielkopolski, 7 listopada 1993
 Sędzia: Lechosław Bartnicki

Bibliografia 
 Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1993

1993
1993 w sporcie żużlowym
1993 w polskim sporcie